L'abréviation LS1 peut se rapporter à :
 la première émission de télévision Loft Story,
 un planeur, le Rolladen-Schneider LS1.